El nombre Egeria puede referirse a:

 Egeria (viajera), también conocida como Aetheria, abadesa, peregrina y escritora hispana del siglo IV;
 Egeria (mitología), ninfa de la mitología romana;
 (13) Egeria, un asteroide;
 Egeria (planta), género de plantas acuáticas;
 Egeria (Stargate), un personaje de la serie televisiva de ciencia ficción Stargate SG-1.